Иосиф Герштейн:
 Герштейн, Изя Абрамович (1923—2013) — советский и киргизский кинорежиссёр-документалист, брат И. А. Герштейна.
 Герштейн, Иосиф (Юз) Абрамович (1919—2018) — киргизский советский кинорежиссёр-документалист.
 Герштейн, Иосиф Яковлевич (1882—1938) — советский военный, партийный и хозяйственный деятель, первый командующий Азовской военной флотилии.